

Особи 
 Брендон Айрон — канадський порноактор і режисер
 Роберт «Айрон» Сінґлтон — американський актор

Топоніми 

 Айрон (округ):
 Айрон — округ у штаті Вісконсин, США
 Айрон — округ у штаті Міссурі, США
 Айрон — округ у штаті Мічиган, США
 Айрон — округ у штаті Юта, США

Див. також 
 Айрон-Сіті
 Айрон-Рівер